Spojení písmene L a číslice 1 může mít různé významy:
 zbraň L1 – 4cm kanón vz. 36
 označení leteckého předpisu
 první úroveň (; např. u tech. podpory)